Demonstration har flere betydninger:
 Demonstration – en større befolkningsgruppe, der på gaden erklærer deres holdning til en sag.
 Demonstration (undervisning) – i undervisning er en demonstration en måde at illustrere, hvordan en handling foretages.
 Demonstration (dokumentarfilm) – dansk dokumentarisk optagelse af 1. maj demonstration i 1932 af Mogens Voltelen og Per Knutzon
 Militær demonstration – en øvelse, der fremviser et militærs styrke, ofte for at skræmme potentielle fjender.
 Bevis (matematik) – især i matematik og naturvidenskab bruges demonstration som et synonym for bevisførelse.
 Demo (musik) – indenfor musik og computerprogrammer er en demonstration en illustration af et produkt, der enten endnu ikke er færdigudviklet eller er frit tilgængeligt af andre årsager.